Debby steht für: 

 Debby (Eisbär) (1966–2008), Zootier
 weiblicher Vorname, siehe Debbie #Debby

Stürme:
 Hurrikan Debby (1982), der Bermuda und Cape Race streifte
 Hurrikan Debby (1988), der erst nahe an der mexikanischen Küste zum Hurrikan wurde
 Tropischer Sturm Debby (1994), der sich bei Saint Lucia bildete und über Hispaniola auflöste
 Hurrikan Debby (2000), ein schlecht formierter Sturm, der eine schwere Dürre auf Kuba beendete
 Tropischer Sturm Debby (2006), der sich bei den Kapverden bildete und im mittleren Atlantik auflöste

Siehe auch:
 Debbi
 Debbie